Het seizoen 1997/98 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1997 en eindigde op 16 mei 1998 met de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De beker ging naar KRC Genk, dat Club Brugge versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Khalilou Fadiga - Club Brugge (3 doelpunten)
 Gert Verheyen - Club Brugge (3 doelpunten)
 Gert Claessens - Club Brugge (3 doelpunten)
 Branko Strupar - KRC Genk (3 doelpunten)
 Souleymane Oulare - KRC Genk (3 doelpunten)
 Darko Pivaljević - R. Antwerp FC (3 doelpunten)
 Edwin van Ankeren - Germinal Ekeren (3 doelpunten)
 Ralph Hasenhüttl - Lierse SK (3 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1998